Еспириту Санто има више значења:

 Еспириту Санто
 Еспириту Санто (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еспириту Санто, Лас Палмас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еспириту Санто (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Еспириту Санто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Еспириту Санто, Махада де Еспириту Санто (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Еспириту Санто (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Еспириту Санто (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Еспириту Санто, Лас Гаљинас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Еспириту Санто (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Еспириту Санто, Гордас де Орно (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Еспириту Санто (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Еспириту Санто, Запоте Уеко (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Еспириту Санто (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Еспириту Санто (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Еспириту Санто (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Еспириту Санто, Естасион (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику